«Carlos Arias» - conjunto del nombre propio Carlos y el apellido Arias - puede referirse a:

Personajes 
 Carlos Arias Égüez (1980-), futbolista boliviano;
 Carlos Arias Iglesias (1959-), escritor español;
 Carlos Arias Navarro (1908-1989), político español;
 Carlos Arias Ortiz (19??-), científico mexicano;
 Carlos Arias Pérez (1986-), futbolista chileno;
 Carlos Arias Torrico (1956-), futbolista boliviano;
 Carlos Arturo Arias Vicuña (1964-), artista chileno.